Bañón kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Gonzales Ortega, ort, Zacatecas, Villa de Cos,

Spanien 

 Bañón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Bañón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar